Пате — має різні значення:

Топоніми 
 Пате — муніципалітет у Франції.
 Пате — місто в Кенії.
 Пате — острів в Кенії.

Прізвища 
 Шарль Пате (; 1863-1957) — французький кінопромисловиць, продюсер, один з основоположників французького кінематографа та кіновиробництва. Засновник фірми Pathé.

Інші значення 
 Пате — полінезійський ударний інструмент.
 Пате — ( або ) — французька кіностудія.

Див. також 
 Ле-Плессі-Пате
 Битва під Пате
 Брати Пате (Московське відділення)
 Патефон